OLPC XO, een laptopcomputer
 XO Cognac, minimaal zes jaar oude cognac
 XO (platenlabel), een Canadees platenlabel
 XO (album), een album van de Amerikaanse singer-songwriter Elliott Smith
 Extrema Outdoor of XO Live, een muziekfestival
 La Binchoise, een Belgisch bier
 XO (nummer)